Моско́вско-Каза́нский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Красносельском районе от Леснорядского переулка.

Происхождение названия 
Назван по проходящей рядом линии Московско-Казанской железной дороги.

Описание 
Московско-Казанский переулок начинается от Леснорядского переулка и проходит на юго-восток по направлению к железнодорожным линиям Казанского направления.

Здания и сооружения 
по нечётной стороне:
 Дом 11/15 — Эккаунтинг-Сервис;

по чётной стороне:

См. также 
 Казанский переулок

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы

Переулки Москвы